Флаг муниципального образования Красносе́льское сельское поселение Кущёвского района Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 1 февраля 2008 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 4069.

Описание 
«Полотнище красного цвета с отношением ширины к длине 2:3, несущее вдоль нижнего края расширяющуюся от древка орнаментальную полосу, образованную жёлтыми силуэтами двенадцати стилизованных колосьев, увеличивающихся вместе с шириной полосы (возрастающей от 1/4 до 1/2 ширины полотнища); над полосой посередине расположено жёлтое с зелёными элементами и чёрными контурами изображение стилизованной розы».

Обоснование символики 
Флаг языком символов и аллегорий отражает исторические, культурные и экономические особенности сельского поселения.

Красный цвет является гласным элементом флага — аллегорически указывает на наименование поселения. Червлёный (красный) цвет символизирует труд, красоту и праздник.

Изображение возрастающих в оконечности двенадцати пшеничных колосьев символизирует плодородие, достаток и аллегорически указывает на двенадцать поселений района, основой развития которых является выращивание зерновых.

Изображение золотой розы с зелёными листьями символизирует совершенство, красоту, плодородие и указывает на то, что практически все жители поселения занимаются разведением роз.

Жёлтый цвет (золото) — символ величия, богатства, процветания и прочности, достатка.

Зелёный цвет символизирует жизнь, возрождение, здоровье.

Примечания 

Флаги с изображением роз
Флаги с изображением пшеничного колоса